Filosofia marxista
 Filosofia anarquista